Tony Esposito (1943–2021) – kanadyjski hokeista włoskiego pochodzenia
 Tony Esposito (ur. 1950) – włoski muzyk